Восточный Негрос (, , себуано Sidkalang Negros) — провинция Филиппинской республики на острове Негрос. Граничит на суше с провинцией Западный Негрос, а на востоке омывается водами пролива Таньон, которым отделена от острова Себу. Административный центр — город Думагете. Это — университетский центр и туристический город. С 2015 по 2017 входила в регион Негрос.

География 
Рельеф её в основном горный, лишь на востоке — узкая полоска низменной территории, которая занята плантациями технических культур. Горы покрыты лесом.

Население 
Основной язык местного населения — себуано. В горах проживают негритосы аэта.

Административное деление 
В административном отношении делится на 19 муниципалитет и 6 города.

Экономика 
По размерам и экономическому развитию Восточный Негрос уступает соседней провинции Западный Негрос. В Думагете представлена сахарная промышленность, в другом небольшом городе, Байо — сахарная и текстильная.

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Филиппин